Ка́ссия Мари́я Оливе́йра Линья́рес (; род. 24 ноября 1973, Нитерой, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская актриса.

Биография и карьера 
Кассия Мария Оливейра Линьярес родилась 24 ноября 1973 года в Нитерои (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). С 8 лет Кассия устраивала дома спектакли. Её бабушка, Эда, исполняла роль «аудитории» для персонажей, которых Кассия узнавала в школе. На канале «Глобо» она принимала участие в различных программах, снималась в новеллах. В 2001 году сыграла в телесериале «Клон».

Личная жизнь 
С 17 марта 2006 года Кассия замужем за Ренато Буссье. У супругов есть дочь — Эдуарда Буссье (род. в декабре 2008).

Ссылки 

Актрисы телевидения Бразилии